Алькермес (от  [кирмиз] al-qirmiz, от  — «рождающий червей», от  — «червяк» и связано с кармином через испанский alquermes) — многозначное понятие.

 Алькермес — итальянский ликер, используется для десертов (обычно для дзуппа инглезе) и приготовления различных блюд, особенно для кремов для выпечки.
 Алькермес — устаревшее написание понятия Кермес (Kermès), или дубовый червец (Coccus ilicis) — насекомое семейства червецовых, живущее на особой разновидности дуба, произрастающего в Испании, на юге Франции, Италии, на островах Архипелага (Кандии) и во многих других местностях Европы с теплым климатом.

Кермесом назывался  ярко-карминного или алого цвета, дубовая кошениль

Примечания